Вейккауслига 2013 () — 83-й сезон чемпионата Финляндии по футболу. Чемпионом страны в пятый раз подряд и двадцать шестой в своей истории стал клуб «ХИК» из Хельсинки.

Команды 
В турнире приняли участие 12 команд. Новым участником чемпионата стал футбольный клуб «РоПС», который заменил клуб «Хака», вылетевший в прошлом сезоне в Первую лигу.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Summary — Veikkausliiga — Finland — Results, fixtures, tables and news — Soccerway

2013
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2013 году